Die Ewige Tabelle der DDR-Liga ist eine statistische Zusammenfassung aller Spiele der zweitklassigen DDR-Liga und NOFV-Liga (ab Saison 1989/90) im Fußball von 1950 bis 1991. Die Tabelle basiert auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Da es häufig zu Änderungen der Vereinsnamen kam, sind die Namen aufgeführt, die am längsten verwendet wurden.

(Zur Anzeige des aktuellen Vereinsnamens Mauszeiger auf den angezeigten Namen führen.)

früherer Name:

Anmerkungen 

DDR-Oberliga
!2